Irgang ist der Familienname folgender Personen:

 Margrit Irgang (* 1948), deutsche Schriftstellerin
 Trautl Irgang (1926–201?), deutsche Schriftstellerin und Egerländer Mundartdichterin; eigentlich Gertrud Irgang, geb. Pleyer